Сельское поселение «Боржигантай» — муниципальное образование в составе муниципального района «Могойтуйский район» Агинского Бурятский округа в Забайкальском крае Российской Федерации.

Административный центр сельского поселения — село Боржигантай.

Территория — 3281 га. Представляет собой равнины и плоскогорья.

Глава сельского поселения — Бузов Сергей Петрович. Председатель Совета поселения — Аникеенко Владимир Федорович.

По территории поселения проходит автомобильная дорога местного значения «Могойтуй-Боржигантай».

Население 
Население на 1 января 2007 года составляет 1084 человек.

Почтовый адрес 
687434, Забайкальский край, Агинский Бурятский округ, Могойтуйский район, с. Боржигантай

Примечания 

Муниципальные образования Могойтуйского района
Сельские поселения Забайкальского края